Le tournoi de tennis de Sarasota est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 se dispute du 2 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patti Hogan et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sarasota
 Saison 1973 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1973
Sarasota
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en avril 1973